Osoby:
 Carl Friedrich Canstatt – niemiecki lekarz

Zobacz też:
 Bad Cannstatt